C10H15NO – formula molecolare dell'efedrina
C10H15NO – formula molecolare dell'ordenina
C10H15NO – formula molecolare della pseudoefedrina

Formule molecolari